Osoby o tym nazwisku:
 John Rink – amerykański pianista
 Otto Rink – nazistowski zbrodniarz 
 Ryszard Rink – polski inżynier mechanik